Cette page contient les pages d'homonymie de E40 et E-40.

Domaine militaire 
 HMS E40, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E40, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Médecine 
 Kwashiorkor, d'après la Classification internationale des maladies.

Musique 
 E-40, un rappeur américain.

Transports 
 Route européenne 40, une route traversant la France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan ;
 Voie navigable E40, un projet de voie navigable traversant la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres